Николай Йоргенсен (, ; 15 января 1991, Баллеруп, Дания) — датский футболист, нападающий, ныне — свободный агент. Выступал за сборную Дании.

Карьера 
Йоргенсен начал свою карьеру в молодёжной команде «Сковлунде», но в скором времени присоединился к команде «Брондбю», а затем перешёл в «АБ».

Присоединился к «Байеру» перед началом сезона в июле на их тренировочном лагере, забив 4 гола за 45 минут с ним был заключен контракт на 5 лет. Дебютировал в Бундеслиге 29 августа 2010 года против команды Боруссия Мёнхенгладбах.

Летом 2016 года Йоргенсен присоединился к «Фейеноорд» за 3,5 млн евро. В первом сезоне за клуб Йоргенсен стал лучшим бомбардиром Высшего дивизиона Нидерландов по футболу (забив 21 гол) и таким образом помог «Фейеноорду» выиграть титул чемпиона страны впервые с 1999 года. 14 июня 2019 года стало известно, что «Фейеноорд» продлит контракт с футболистом до 2022 года.

После расторжения контракта турецкой «Касымпашой», вернулся в свой бывший клуб «Копенгаген» и 31 января 2022 года, подписал контракт до конца сезона. После окончания сезона, с одним голом в девяти играх чемпионата, покинул клуб по истечении контракта.

Сборная 

4 октября 2010 года Йоргенсен был вызван в сборную Дании на отборочные матчи Евро-2012 против Португалии и Кипра.

Голы за сборную Дании

Достижения 
«Копенгаген»
  Чемпион Дании (2): 2012/13, 2015/16
 Обладатель Кубка Дании (2): 2014/15, 2015/16
«Фейенорд»
  Чемпион Нидерландов: 2016/17
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2017/18
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2017

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК АБ Гладсаксе
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Касымпаша»